Il Trofeo Gamper è un torneo calcistico estivo a inviti nato nel 1966 a Barcellona allo stadio Camp Nou, che nella sua forma attuale vede fronteggiarsi il team blaugrana e un'altra squadra, in memoria di Hans Gamper, fondatore e presidente del club. L'edizione 2021 si è disputata allo Stadio Johan Cruijff.

Fino al 1996 era un quadrangolare con due semifinali e le due finali, terzo e quarto posto e primo e secondo posto, mentre dal 1997 è una partita singola dove si sfidano i blaugrana e una squadra di altra federazione, invitata dallo stesso club catalano.

Statistiche 
 Il trofeo è fatto d'argento (800 grammi), 10 chilogrammi di marmo per la base e 5 grammi d'oro per la cima.
 Solo poche squadre hanno partecipato alle finali del torneo più di una volta e sono: Colonia 4 volte, Bayern Monaco e Sampdoria 3 volte, Borussia Mönchengladbach, Inter, PSV Eindhoven, Milan, Manchester City, Santos,  Roma e Juventus 2 volte.
 Solo 6 volte il Barcellona non ha partecipato alla finale: nel 1970, 1972, 1978, 1982, 1987, 1989.
 Nell'edizione 2010 Puyol, di comune accordo con la squadra di cui è capitano, decise di regalare il trofeo, appena conquistato ai rigori, al milanista Ronaldinho per onorarlo dei cinque anni trascorsi nel Barcellona.
 Nel 2012 viene invitata a giocare il torneo la Sampdoria (che vince alla sua seconda partecipazione) per rievocare i 20 anni trascorsi dalla finale di Champions League a Wembley che vide fronteggiarsi proprio la squadra italiana ed il Barcellona.
 Per l'edizione 2017 i blaugrana hanno invitato la Chapecoense (battuta 5-0) come tributo dopo il disastro aereo del 2016 che ha visto perire quasi tutta la squadra catarinense, la quale ha anche ricevuto l'incasso del match.
 Per l'edizione 2021 il trofeo si è disputato per la prima volta sia in ambito maschile che femminile. In entrambi i casi è stata invitata la , con la squadra femminile che ha preceduto l'incontro di quella maschile.

Edizioni del trofeo

Maschile

Femminile

Classifica di vittorie per squadra 
Lista delle squadre che hanno vinto almeno un trofeo.

Maschile 
 45 
 2 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1

Femminile 
 1

Note

Voci correlate 
 Futbol Club Barcelona
 Hans Gamper

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 

F.C. Barcelona
Competizioni calcistiche amichevoli